Коля́дин — русская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Колядин, Александр Анатольевич (род. 1973) — казахстанский лыжник, чемпион зимних Паралимпийских игр 2018 года.
 Колядин, Виктор Иванович (1922—2008) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Колядин, Георгий Иванович (1902 — ?) — советский военный деятель, полковник.
 
 Колядин, Семён Николаевич — русский агроном.

Колядина

Топоним 
 Колядин — село в Талалаевском районе Черниговской области Украины.
 Красный Колядин — село в Талалаевском районе Черниговской области Украины.